Senné ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Ortschaft im Okres Veľký Krtíš, siehe Senné (Veľký Krtíš)
 einer Ortschaft im Okres Michalovce, siehe Senné (Michalovce)

Der erstgenannte Ort liegt im Banskobystrický kraj, der zweite im Košický kraj.